Connolly ist ein Familienname.

Herkunft und Bedeutung 
Connolly ist ein ursprünglich patronymisch gebildeter englischer Familienname als anglisierte Form des irischen Ó Conghalaigh mit der Bedeutung „Nachkomme des Conghalach“. Conghalach seinerseits ist ein Spitzname mit der Bedeutung „tapfer, beherzt“.

Namensträger 
 Aaron Connolly (* 2000), irischer Fußballspieler
 Aidan Connolly (* 1995), schottischer Fußballspieler
 Bernard Connolly, britischer Finanzanalyst
 Billy Connolly (* 1942), schottischer Komiker
 Bobby Connolly (1897–1944), US-amerikanischer Choreograf und Filmregisseur
 Brett Connolly (* 1992), kanadischer Eishockeyspieler
 Brian Connolly (1945–1997), schottischer Musiker
 Cathy Connolly (* 1956), US-amerikanische Politikerin
 Chris Connolly (* 1987), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Cyril Connolly (1903–1974), englischer Schriftsteller
 Daniel W. Connolly (1847–1894), US-amerikanischer Politiker

 Derek Connolly (* 1976), US-amerikanischer Filmproduzent und Drehbuchautor
 Eddie Connolly (1876–1936), kanadischer Boxer
 Eddie Connolly (Hurler) († 2015), irischer Hurler
 Ella Connolly (* 2000), australische Sprinterin
 Francis Connolly (18731936), US-amerikanischer Weit- und Dreispringer
 Gerry Connolly (* 1950), US-amerikanischer Politiker
 Hal Connolly (1931–2010), US-amerikanischer Hammerwerfer

 Juliana O’Connor-Connolly (* 1961), britische Parlamentssprecherin des Parlaments der Cayman Islands
 Kate Connolly (* 1971), britisch-deutsche Journalistin
 Kevin Connolly (* 1974), US-amerikanischer Schauspieler und Regisseur
 Kiev Connolly, irischer Sänger
 Kristen Connolly (* 1980), US-amerikanische Schauspielerin
 Louisa Connolly-Burnham (* 1992), britische Schauspielerin
 Matthew Connolly (* 1987), englischer Fußballspieler
 Matthew William Kemble Connolly (1872–1947), britischer Offizier
 Maureen Connolly (1934–1969), US-amerikanische Tennisspielerin
 Maurice Connolly (1877–1921), US-amerikanischer Politiker
 Mike Connolly (* 1989), kanadischer Eishockeyspieler
 Myles Connolly (1897–1964), US-amerikanischer Filmproduzent und Drehbuchautor
 Norma Connolly (1927–1998), US-amerikanische Schauspielerin
 Olga Connolly (* 1932), tschechoslowakisch-US-amerikanische Leichtathletin
 Pat Daniels (in dritter Ehe Connolly; * 1943), US-amerikanische Fünfkämpferin, Mittelstreckenläuferin und Weitspringerin
 Peter Connolly (1935–2012), englischer Autor, Illustrator und Historiker
 Sarah Connolly (* 1963), englische Opernsängerin (Mezzosopran)
 Sybil Connolly (1921–1998), irische Modeschöpferin

 Tim Connolly (* 1981), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Tina Connolly, US-amerikanische Autorin von Fantasy und Science-Fiction
 Walter Connolly (1887–1940), US-amerikanischer Schauspieler
 William E. Connolly (* 1938), US-amerikanischer Politikwissenschaftler

Siehe auch 
 Connally
 Connelly
 Connolly Column
 Connolly Leather
 Conolly

Einzelnachweise 

Familienname
Englischer Personenname
Patronym